Вознесенское сельское поселение — сельское поселение, входящее в состав Морозовского района Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Вознесенский.

Административное устройство 
В состав Вознесенского сельского поселения входят:
 хутор Вознесенский;
 хутор Быстрый;
 хутор Вербочки;
 хутор Гурин;
 посёлок Озерный;
 хутор Пришиб;
 хутор Чапура.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Морозовского района